Ері — індіанське плем'я, мова відноситься до ірокезької групи. Плем'я асимілюване іншими ірокезькими племенами. Назва ймовірно означає «довгий хвіст».

Водойми 
 Ері () — озеро, найменше з п'яти Великих озер на кордоні  та . Північна Америка.
 Ері () — канал довжиною 584 км, який з'єднує річку Гудзон та озеро Ері, , .
 Ері (річка) () — річка у Йоркширі, Англія.

Населенні пункти

Ері — місто, штат Колорадо
 Ері — місто, штат Канзас
 Ері — місто, Пенсільванія, на березі озера Ері. Населення —  осіб (метрополія —  осіб)
 Ері — селище, штат Іллінойс
 Ері — переписна місцевість, штат Північна Дакота

Ері — муніципалітет з населенням  осіб, департамент Йонна, регіон Бургундія
 Ері — муніципалітет з населенням 70 осіб, департамент Н'євр, регіон Бургундія

Див. також 
 Ері (округ)